IOptLib (Investigative Optimization Library) je numerična knjižnica za razvoj in testiranje optimizacijskih algoritmov.

IOptLib je brezplačna knjižnica z odprto kodo, napisana v jeziku C po standardu ANSI. Namenjena je predvsem za učinkovit razvoj praktičnih optimizacijskih algoritmov, posebej algoritmov, ki temeljijo na zaporednih aproksimacijah namenske in omejitvenih funkcij s prilagodljivim vzorčenjem v povezavi z  metodo omejenega koraka.

Glej tudi 
 Optimizacija (matematika)
 Nelinearno programiranje
 Metoda omejenega koraka
 Aproksimacija
 Inverse

Zunanje povezave 
 IOptLib
 Inverse
 Nonlinear programming FAQ 
 Mathematical Programming Glossary
 Uporabne povezave s področja optimizacije

Optimizacija
Numerične knjižnice
Optimizacijski programi